Данжо́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 110 км на південний захід від Парижа, 60 км на північний захід від Орлеана, 32 км на південний захід від Шартра.

Історія 

1 січня 2018 року до Данжо приєднали колишні муніципалітети Бюллу і Мезьєр-о-Перш.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 402 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 954,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Данжо на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Данжо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар